Беркман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Беркман, Александр (1870—1936) — публицист, редактор, антивоенный активист, одна из крупнейших фигур интернационального анархического движения конца XIX — начала XX веков.
 Беркман, Лэнс (род. 1976) — американский бейсболист, выступающий за клуб главной лиги бейсбола «Сент-Луис Кардиналс».
 Беркман, Яков Павлович (1897—1967) — советский химик. Лауреат Государственной премии.

В искусстве 
 Барри Беркман (псевд. Барри Бульник) — главный герой телесериала «Барри».

См. также